Ла Ремонта има више значења:

 Ла Ремонта (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ремонта, Ла Ремонта Гранде (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ремонта (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ремонта (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику